Desa Ngetrep kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngetrep (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 111,49), Jawa Timur, 
 Desa Ngetrep (administrativ by i Indonesien, lat -7,94, long 111,90), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar